Николай Георгиевич Абрамашвили — (28 декабря 1918 года, Ахалдаба, Боржомский район, СССР — 30 ноября 1942 года) — лётчик 13-го истребительного авиационного полка 201-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии Сталинградского фронта, капитан, Герой Российской Федерации (посмертно, 1995).

Биография 
Родился в семье железнодорожника. Национальность — Грузин. В начале 30-х окончил 7 классов средней школы. По ходатайству Боржомского районного комитета комсомола был послан на учёбу в планерную школу в город Пушкино Московской области, которую окончил в 1937 году, В этом же году стал работать инструктором в школе планеристов в посёлке Папа при Боржомском заводе минеральных вод.
В 1938 году перешёл в аэроклуб города Гори, после окончания которого в том же году призван в РККА и направлен в Качинское авиационное училище, которое он блестяще закончил в 1940 году в звании младший лейтенант. После окончания училища, где он учился вместе с Василием Сталиным, был направлен в войска. Службу проходил в истребительном полку на западной границе.

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Воевал на Северо-Западном фронте в 155-м истребительном авиаполку. К концу 1941 года совершил более ста вылетов в которых сбил восемь самолётов врага.

С июня по август 1942 года воевал в 440-м истребительном авиаполку. С августа 1942 года в составе 13-го истребительного авиационного полка принимал участие в Сталинградской битве. В воздушном бою над городом Калач он уничтожил два Ме-109, но и сам был сбит. Воспользовавшись парашютом, раненый вернулся в полк. Позже сбил ещё 6 вражеских самолётов. Всего за период боёв под Сталинградом им были сбиты 8 самолётов лично и один в группе.

Гибель 
30 ноября 1942 года в воздушном бою над аэродромом Питомник самолёт капитана Абрамашвили был повреждён. Он направил горящую машину на скопление вражеской техники и погиб, нанеся противнику большой урон.

Коля погиб в конце 42-го под Сталинградом. Его подбили в бою над вражеской территорией. Коля не пошёл на вынужденную, а направил свою горящую машину на колонну немецких танков. Добавил танки к своему личному счёту, к двадцати трём сбитым им самолётам.

Подобно многим другим воинам, награждён был спустя много лет после войны. Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 1995 года № 961 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов капитану Николаю Георгиевичу Абрамашвили присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Награды 
 Герой Российской Федерации (Медаль № 220, 21.09.1995 г.);
 Орден Красного Знамени (30.08.1942 г.);
 Орден Красного Знамени.

Память 
 В селе Ахалдаба Боржомский района, где прошла юность лётчика, установлен обелиск.
 В посёлке Гумрак Волгоградской области в честь лётчика названа улица.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Страница Абрамишвили на сайте Красные соколы

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Участники Сталинградской битвы